Антоник — українське прізвище. Відомі носії:
 Антоник Каталіна Дюлівна — українська майстриня декоративного мистецтва
 Антоник Михайло Стефанович — український освітянин

Українські прізвища